Chikwe ist der Familienname folgender Personen:

 Victor Adibe Chikwe (1938–2010), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Ahiara
 Moses Chikwe (* 1967), nigerianischer Geistlicher, Weihbischof in Owerri